Messin' — третий студийный альбом британской рок-группы Manfred Mann’s Earth Band, выпущенный 15 июня 1973 года лейблом «Vertigo Records» в Великобритании и (под другим названием, другой обложкой и с заменой одной композиции) лейблом «Polydor Records» в США. Версия альбома в США имела название Get Your Rocks Off, в ней композиция «Black And Blue» была заменена на «Pretty Good» (обе композиции присутствуют на переиздании 1998 года). Занял #196 в Billboard 200. 

Переиздан в 1977 году лейблом «Bronze Records» и в 1998 году (ремастированная версия) с добавлением двух бонус-треков.

Об альбоме 
«Messin'» примерно наполовину состоит из собственных композиций участников группы Manfred Mann’s Earth Band и наполовину из кавер-версий композиций других музыкантов, среди которых «Get Your Rocks Off» Боба Дилана и «Black and Blue» австралийской блюзовой группы Chain. По сравнению с двумя предыдущими альбомами, налицо явное усложнение композиций и аранжировок, сочетающееся с более «тяжелым» звучанием. Здесь впервые появляется тема экологии, которая впоследствии станет ключевой в творчестве группы.

Музыкальные критики высоко оценили этот альбом, отметив, в частности, виртуозную игру Манфреда Манна на клавишных инструментах. По словам критика Брюса Эдера (Bruce Eder), «… в композиции «Buddah» Манн вторгается на территорию Рика Уэйкмана и Кита Эмерсона, в то время как в целом звучание группы становится ближе к Deep Purple…  Общий стиль альбома находится где-то посередине между арт-роком и хеви-метал, с элементами фолка, причём все эти жанры органично сочетаются друг с другом».

Список композиций:

Messin' (Великобритания)  
 сторона А
 «Messin'» (Mike Hugg) – 9:54 
 «Buddah» (Манн, Роджерс) – 7:01
 «Cloudy Eyes» (Манн) – 5:32
 сторона Б
 «Get Your Rocks Off» (Боб Дилан) – 2:51
 «Sadjoy» (Манн) – 5:20
 «Black and Blue» (Chain: Barry Sullivan, Matt Taylor, Phil Manning, Barry Harvey) – 7:21
 «Mardi Gras Day» (Dr John Creaux) – 3:02

Get Your Rocks Off (США) 
 сторона А
 «Messin'» (Mike Hugg) – 10:00 
 «Pretty Good» (John Prine) – 4:00 
 «Sadjoy» (Манн) – 4:30
 сторона Б
 «Get Your Rocks Off» (Боб Дилан) – 3:00
 «Buddah» (Манн, Роджерс) – 7:00
 «Cloudy Eyes» (Манн) – 5:30
 «Mardi Gras Day» (Dr John Creaux) – 3:00

Бонус-треки при переиздании (1998)  
 «Pretty Good» (Джон Прайн) – 4:11 
 «Cloudy Eyes» (single version) – 3:31

Участники записи 
 Манфред Манн – синтезатор, орган
 Мик Роджерс –  гитара, вокал
 Колин Паттенден – бас-гитара
 Крис Слейд – ударные
 приглашённые музыканты
 Laurie Baker - машины и зоопарк на «Messin'»
 Liza Strike - бэк-вокал
 Vicki Brown - бэк-вокал
 Judith Powell - бэк-вокал
 Ruby James - бэк-вокал

Ссылки 
  Allmusic: Messin'
  Allmusic: Get Your Rocks Off
  Manfred Mann’s Earth Band website: Messin'
  1000 пластинок: Messin'
 Messin’ на Discogs.com

Примечания 

Альбомы Manfred Mann’s Earth Band
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Bronze Records